O rio São Pedro é um curso de água do estado de Minas Gerais, Brasil, que desagua no rio São Mateus.

São Pedro